

Geografia 
 Dipartimento di Juan Martín de Pueyrredón – dipartimento dell'Argentina nella Provincia di San Luis
 Lago Cochrane/Pueyrredón – lago delle Ande meridionali al confine tra Cile e Argentina
 Partido di General Pueyrredón – dipartimento dell'Argentina nella Provincia di Buenos Aires

Persone 
 Honorio Pueyrredón – politico, diplomatico e giurista argentino
 Juan Martín de Pueyrredón – militare e politico argentino

Trasporti
 Pueyrredón – stazione della metropolitana di Buenos Aires, linea B
 Pueyrredón – stazione della metropolitana di Buenos Aires, linea D

Altro 
 ARA Pueyrredón – incrociatore corazzato della marina militare argentina